«Typical Male» () — песня, записанная американской певицей Тиной Тёрнер для её шестого сольного студийного альбома Break Every Rule 1986 года. Авторами песни стали  и .

Песня имела коммерческий успех во всём мире. Так, в США песня достигла второго места в чарте Billboard Hot 100 и пробыла там три недели, а вот в чарте Cashbox она уже поднялась на вершину. В Европе песня также заняла первое место в чартах Испании и Финляндии, а также вошла в первую десятку множества других.

Тина за эту песню получила номинацию на 29-ой премии «Грэмми» за лучшее женское вокальное поп-исполнение.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео было снято . По сюжету, Тина в красном мини-платье пытается привлечь внимание адвоката. Она играет с ним в шахматы и скрэббл, танцует вокруг гигантского черного ботинка и подкидывает его высоко в воздух, прыгая на гигантской телефонной трубке. В конце Тина и адвокат уходят, держась за руки.

Первоначально клип был выпущен на домашнем видео What You See Is What You Get на VHS, однако больше не переиздавался. Например, на видео Simply The Best — The Video Collection клип был заменён концертной версией, взятой из концертного фильма Do You Want Some Action!.

Отзывы критиков 
Рецензент  из New Musical Express дал негативную оценку песне, назвав её «до смерти выдоенным коммерческим продуктом». Люси О’Брайен из того же издания также отметила, что песня ориентирована на чарты.

Список композиций 
7"-сингл
 A. «Typical Male» — 4:18
 B. «Don’t Turn Around» — 4:17

12"-сингл / MC
 A1. «Typical Male» (Dance Mix) — 7:17
 A2. «Typical Male» (Album Version) — 4:18
 B1. «Typical Male» (Dub Mix) — 6:28
 B2. «Don’t Turn Around» — 4:17

Участники записи 
 Тина Тернер — вокал
 Ник Гленни-Смит — клавишные
  — гитары, бас-гитара, бэк-вокал
 Фил Коллинз — ударные
  — саксофон
  — бэк-вокал

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 1986 года
Песни Тины Тёрнер
Синглы Capitol Records
Песни, написанные Терри Бриттеном
Песни, написанные Грэмом Лайлом